— японский топоним и название:

 Цугару — город в Японии, расположенный в префектуре Аомори.
 Цугару — полуостров, расположенный на севере острова Хонсю в префектуре Аомори.
 Цугару — аллювиальная равнина в префектуре Аомори.
 Цугару — пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо.
 «Цугару» — большой минный заградитель японского императорского флота.
 Цугару-бэн — диалект японского, распространённый на западе префектуры Аомори.
  — железная дорога на полуострове Цугару
 Цугару-хан — феодальное княжество в провинции Муцу в Японии периода Эдо

См. также 
 Цугару-дзямисэн
 Цугару-Фудзи